Ю́рий Никола́евич Ма́лышев () — советский и российский учёный-горный инженер, специалист в области горнодобывающей промышленности, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1994), академик РАН (2011), президент Академии горных наук, директор (2012—2015), с 2015 года — президент Государственного геологического музея им. В. И. Вернадского. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1992), премий премий Правительства Российской Федерации (2001), Совета Министров СССР (1984) и Ленинского комсомола (1990).

Биография 
Родился 1 сентября 1939 года в Воронеже, в семье Николая Матвеевича (главный инженер завода) и Берты Львовны (медсестра), детство провёл в Алма-Ате, окончил 9 классов средней школы № 16.

В 1956 году начал работать подкатчиком на Шахте им. Ворошилова в Прокопьевске.

Поступил на Горный факультет Сибирского металлургического института, перешёл в Кемеровский горный институт (окончил в 1963 году).

С 1963 года работал на шахтах в Кузбассе на различных должностях: инженером шахты «Зыряновская» (Новокузнецк), зам техдиректора «Гидроугля» (1975—1978), главным инженером объединения «Гидроуголь» (1978—1980).

В 1980—1989 годах — технический, генеральный директор Производственного объединения «Южкузбассуголь».

В 1977 году защитил кандидатскую (тема — «Исследование трудоёмкости очистных работ в целях совершенствования технологических схем и режимов работы комплексно-механизированных очистных забоев»), в 1987 году — докторскую диссертацию.

В 1989—1993 годах — директор Института горного дела им. А. А. Скочинского, одновременно в 1991—1993 годах — председатель Комитета угольной промышленности Министерства топлива и энергетики России.

В 1993—1997 годах — генеральный директор Российской угольной компании — ОАО «Компания „Росуголь“» (компания была расформирована в 1997 году)).

В 1994 году был избран членом-корреспондентом РАН. В декабре 2011 года был избран действительным членом РАН по отделению наук о Земле.

С 1997 года — президент Союза углепромышленников России. Президент Академии горных наук, президент Союза промышленников и предпринимателей угольной промышленности. Академик Российской и Международной инженерных академий, Академии «Восток-Запад». Председатель совета директоров «Руссобанка».

C 1999 года — президент Некоммерческого Партнёрства «Горнопромышленники России».

В 2010—2015 годах — директор Государственного геологического музея им. В. И. Вернадского РАН. C 2015 года — президент Музея.

Был в редакционном совете журналов «Уголь» и «БЕРГ-Привилегия».

Скончался 5 сентября 2022 года в Москве. Был похоронен 9.09.2022 на Троекуровском кладбище.

Членство в организациях 
 2011 — Действительный член РАН — Отделение наук о Земле. Член-корреспондент (1994—2011) — Отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук (горные науки).
 Член Инженерной Академии Югославии
 Член-корреспондент Международной инженерной академии
 Член редакционного совета журналов «Берг-привилегии» и «Уголь»
 Почётный член Национальной Академии Горных Наук Казахстана
 Почётный член Национальной академии наук Республики Казахстан

Награды и звания 

 1999 — Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (3 сентября 1999) — за большой вклад в развитие горной науки и угольной промышленности Российской Федерации.
 2010 — Орден Почёта (29 июня 2010) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
 2016 — Орден Дружбы (14 мая 2016) — за заслуги в развитии науки, образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
 1984 — Премия Совета Министров СССР, за разработку и использование анкерной крепи на шахтах.
 1990 — Премия Ленинского комсомола, за разработку темы «Производительный труд — фактор становления личности школьника».
 1992 — Государственная премия Российской Федерации, за разработку и внедрение в угольной промышленности композитных материалов и ресурсосберегающих технологий и оборудования.
 2001 — Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники, за анализ и оценку материально-сырьевой базы угольной промышленности России.
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Офицерский Крест «Орден Заслуг перед Республикой Польша».
 Орден «Святого Даниила Московского» II и III степеней.
 1998 — Золотая медаль Рудольфа Дизеля Немецкого института изобретений.
 Знак «Шахтёрская слава», полный кавалер.
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени.
 Патриарший знак святой великомученицы Варвары I степени.
 Золотой Знак «Горняк России» НП «Горнопромышленники России».
 Орден «За доблестный шахтёрский труд» (Кемеровская область) I степени.
 Международная медаль Всемирного горного конгресса имени Крупинского.
 2017 — Почётная грамота Президента Российской Федерации (24 октября 2017).

Библиография 
Соавтор более 160 научных публикаций по технологии и комплексной механизации подземной разработки угольных месторождений, прогнозированию развития угольной промышленности и 80 изобретений, среди них:
 
 . ISBN 5-7892-0025-7. ISBN 5-7892-0024-9.
 
 
 
 
 
 
 
 ; 
 
 . ISBN 5-247-03674-3.

Авторские свидетельства 
 Фронтальный агрегат. А.с. 690179 (СССР) // Б.И. 1979. № 37. Бурчаков А.С, Экбер Б. Я. и др.
 Гидравлическая система программного управления стреловидным рабочим органом. А.с. 767347 (СССР) // Б.И. 1980. № 36.
 Способ разворота очистного механизированного комплекса. А.с. 810983 (СССР) // Б.И. 1981. № 9. Бурчаков А. С., Федунец Б. И. и др.
 Фронтальный агрегат. А.с. 823569 (СССР) // Б.И. 1981. № 15. Бурчаков А. С., Экбер Б. Я. и др.
 Способ разворота механизированного очистного комплекса. А.с. 829969 (СССР) // Б.И. 1981. № 18. Бурчаков А. С., Федунец Б. И. и др.
 Устройство для пылеподавления и локализации взрывов пыли и газа в выработке. А.с. 1062404 (СССР) // Б.И. 1983. № 47. Мясников А. А., Попков М. П. и др.
 Способ крепления горной выработки. А.с. 1090878 (СССР) // Б.И. 1984. № 17. Колокольцев Т., Шапочкин Ю. Я. и др.
 Проходческий комбайн. А.с. 1097788 (СССР) // Б.И. 1984. № 22. Аносов В. В., Долгополов М., Ткачук М. Ф. и др.
 Способ снижения эндогенной пожароопасности выработанного пространства. А.с. 1102981 (СССР) // Б.И. 1984. № 26. Евсеев B.C., Миллер Ю. А., Дожков Ю. И. и др.
 Способ возведения анкерной крепи. А.с. 1108214 (СССР) // Б.И. 1984. № 30. Лидер В. А., Широков А. П., Петров А. И. и др.
 Способ управления газовыделением из выработанного пространства. А.с. 1114700 (СССР) // Б.И. 1984. № 35. Попков М. П., Попков Е. М.
 Способ проведения выработки при разработке газоносных угольных пластов. А.с. 1117405 (СССР) // Б.И. 1984. № 37. Аладышев В. П., Кругликов В., Леман А. А. и др.
 Способ снижения эндогенной пожароопасности выработанного пространства. А.с. 1121458 (СССР) // Б.И. 1984. № 40. Ялевский В. Д., Мясников А. А., Попков М. П. и др.
 Способ снижения эндогенной пожароопасности выработанного пространства. А.с. 1208268 (СССР) // Б.И. 1986. № 4. Ялевский В. Д., Попков М. П. и др
 Способ разворота механизированного очистного комплекса. А.с. 1218113 (СССР) // Б.И. 1986. № 10. Бурчаков А. С., Килячков А. П., Ялевский В. Д. и др.
 Способ проведения спаренных горных выработок. А.с. 1221353 (СССР) // Б.И. 1986. № 12. Аладышев В. П., Брайцев А. В.
 Способ разворота механизированного очистного комплекса. А.с. 1219816 (СССР) // Б.И. 1986. № 14. Бурчаков А. С., Килячков А. П., Михеев О. В. и др.
 Способ разворота очистного механизированного комплекса. А.с. 1227816 (СССР) // Б.И. 1986. № 16. Бурчаков А. С., Килячков А. П., Михеев О. В. и др.
 Способ разработки пологих и наклонных газоносных угольных пластов. А.с. 1239327 (СССР) // Б.И. 1986. № 23. Бурчаков А. С., Ялевский В. Д. и др.
 Способ управления газовыделением из выработанного пространства. А.с. 1239365 (СССР) // Б.И. 1986. № 23. Попков М. П., Мясников А. А. и др.
 Способ проведения подготовительной выработки. А.с. 1257219 (СССР) // Б.И. 1986. № 34. Аладышев В. П., Загородний А. А.
 Способ проведения слоевых выработок. А.с. 1265332 (СССР) // Б.И. 1986. № 34. Аладышев В. П., Ялевский В. Д. и др.
 Способ предупреждения эндогенных пожаров в шахтах. А.с. 1267005 (СССР) // Б.И. 1986. № 40. Белавенцев Л. П., Скрицкий В. А. и др.
 Способ подготовки выемочных столбов мощных угольных пластов. А.с. 1270333 (СССР) // Б.И. 1986. № 42. Аладышев В. П., Горбачев Д. Т. и др.
 Шахтная затяжка. А.с. 1270351 (СССР) // Б.И. 1986. № 42. Найдов М. И., Шахматов В. Я. и др.
 Секция механизированной крепи. А.с. 1332034 (СССР) // Б.И. 1987. № 31. Фокин Ю. С., Пиягин В. И. и др.
 Резец вращательного бурения. А.с. 1377365 (СССР) // Б.И. 1988. № 8. Воронов Н. Н., Лидер В. А. и др.
 Секция присечной крепи. А.с. 1402674 (СССР) // Б.И. 1988. № 22. Бурчаков А. С., Магдыч В. И. и др.
 Способ слоевой разработки мощных пологих угольных пластов. А.с. 1411472 (СССР) // Б.И. 1988. № 27. Аладышев В. П., Пензин В. И. и др.
 Способ вскрытия, подготовки и разработки угольных пластов. А.с. 1452997 (СССР) // Б.И. 1989. № 3. Попков М. П., Ялевский В. Д. и др.
 Способ разработки пологих и наклонных угольных пластов. А.с. 1452998 (СССР) // Б.И. 1989. № 3. Попков М. П., Ялевский В. Д. и др.
 Способ вскрытия пологих и наклонных угольных пластов. А.с. 1456569 (СССР) // Б.И. 1989. № 5. Ялевский В. Д., Попков М. П. и др.
 Способ подготовки пологих угольных пластов. А.с. 1456570 (СССР) // Б.И. 1989. № 5. Ялевский В. Д., Попков М. П. и др.
 Способ разворота механизированного комплекса. А.с. 1460267 (СССР) // Б.И. 1989. № 7. Бурчаков А. С., Михеев О. В. и др.
 Механизированная крепь для слоевой выемки мощных пластов. А.с. 1460310 (СССР) // Б.И. 1989. № 7. Аладьппев В. П., Баринов В. И., Голубкин М. В., Найдов М. И., Пензин В. И., Плотников A.M.
 Способ разработки шахтного поля пологих угольных пластов, имеющих выход под наносы. А.с. 1461931 (СССР) // Б.И. 1989. № 8. Попков М. П., Ялевский В. Д. и др.
 Способ предупреждения эндогенных пожаров. А.с. 1465603 (СССР) // Б.И. 1989. № 10. Мурашев В. И., Маевская В. М. и др.
 Способ подготовки и разработки пологих пластов полезных ископаемых из открытой горной выработки. А.с. 1467187 (СССР) // Б.И. 1989. № 11. Попков М. П., Ялевский В. Д. и др.
 Способ выемки мощных пластов. А.с. 1498921 (СССР) // Б.И. 1989. № 29. Куракин A.M., Потапенко В. А. и др.
 Способ управления газовыделением при разработке свиты пластов. А.с. 1543078 (СССР) // Б.И. 1990. № 6. Мурашев В. И., Попков М. П. и др.
 Способ проветривания уклонных полей, отрабатываемых длинными столбами по простиранию. А.с. 1546659 (СССР) // Б.И. 1990. № 8. Быкова З. С., Попов В. Б. и др.
 Способ поддержания подготовительных выработок при отработке смежных выемочных столбов. А.с. 1578334 (СССР) // Б.И. 1990. № 26. Грицаюк Б. И., Потапенко В. А. и др.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Президент музея на сайте ГГМ РАН, 2021
 Академику Малышеву Юрию Николаевичу — 80 лет! на сайте РАН, 2019.
 Библиография 

Инженеры по алфавиту
Горные инженеры России
Кавалеры ордена «За доблестный шахтёрский труд» (Кемеровская область)
Горные инженеры СССР
Персоналии:Угольная промышленность
Учёные:Промышленная безопасность
Учёные:Горное дело
Выпускники Кузбасского государственного технического университета
Учёные:ИГД им. А. А. Скочинского
Сотрудники Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского РАН
Директора музеев Москвы
Преподаватели Московского государственного горного университета
Делегаты XXVII съезда КПСС